Default je slovo z anglického jazyka, které má několik významů.
 může figurovat jako sloveso – nedodržet, promeškat (lhůtu, podmínky), nedostát (závazkům), … 
 podstatné jméno – nedodržení (smlouvy, podmínek), promeškání (lhůty), …
 podle oxfordského slovníku angličtiny do 60. let 20. století též znamenalo „selhání funkčnosti“
 později dostalo nový význam: implicitní (hodnota) nebo výchozí (nastavení)
 přídavné jméno odvozené z těchto dvou významů – buď implicitní, výchozí nebo nedodržený, nesplněný, promeškaný. Bylo i převzato do neformální češtiny (defaultní).

Default může též být:

obecně
 implicitní hodnota – hodnota, která je automaticky vybrána, není-li specifikováno jinak
 výchozí nastavení (přednastavení, factory default – „tovární nastavení“)
 ve smlouvách
 ve finančnictví nebo úvěrovém bankovnictví – neschopnost platit splátky
 situace, která nastane po nesplácení (např. propadnutí ručení)
 při zobecnění: situace zakotvená ve smlouvě nebo dohodě, popisující, co se stane, když jedna strana nedostane svým závazkům
 v hudbě
 Default (hudební skupina) – kanadská hudební skupina
 Default (album) – album stejnojmenné skupiny, produkované TVT Records	  
 Default (píseň Default) – singl ze stejnojmenného alba stejnojmenné skupiny
 Default (píseň Atoms for Peace) – z roku 2012
 Default (píseň Django Django) – z roku 2012
 Default (počítačová hra) – počítačová hra od Revo z roku 2012 určená pro Nintendo 3DS od Square Enix, Nintendo	  
 ostatní
 Defaultní logika – nemonotická logika, navržená Raymondem Reiterem
 v právu: default judgement – rozsudek pro zmeškání

Anglická slova a fráze